Příjmení Štětka nosí více osob:

 Josef Štětka (1885–1963), československý politik
 Josef Jaromír Štětka (1808–1878), český lékař a politik
 Július Štetka (Gyula Stetka; 1855–1925), maďarský malíř